Seznam papeških okrožnic obsega po kronološkem redu vse papeške okrožnice. Papež Benedikt XIV. je bil prvi papež, ki se je odločil katoliški nauk, naslovljen na škofe, objaviti v obliki okrožnice. Svojo prvo okrožnico, Ubi primum, je izdal še isto leto, ko je postal papež, vsega tri mesece in pol po izvolitvi. Od takrat pa do danes samo papež Janez Pavel I. ni izdal nobene okrožnice. V veliki večini so okrožnice napisane v latinščini, nekaj pa jih je izjemoma napisanih v italijanščini, francoščini in nemščini.

Seznam

Glej tudi 

 Seznam apostolskih pisem
 Seznam apostolskih spodbud
 Seznam papeških bul
 Cerkveni dokumenti

Zunanje povezave 

 Vatican.va